70-я параллель северной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности Северного полушария Земли. Расстояние до Экватора — 7770 км, до Северного полюса — 1679 км. В связи с тем, что параллель находится севернее Северного полярного круга, на ней в течение 60-ти летних дней солнце не опускается за горизонт (полярный день), а в течение 45-ти зимних — не поднимается над ним (полярная ночь).

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана 70-я параллель северной широты проходит через Скандинавию, Россию, США, Канаду.

В культуре 
 70-я параллель северной широты упомянута в стихотворении «В часы ночные, ледяные...» (1937—1956) советского поэта Варлама Шаламова.
 В 1968 году советскими (ленинградскими) авторами, композитором Станиславом Пожлаковым и поэтом Леонидом Лучкиным, написана ставшая впоследствии популярной песня «Ребята семидесятой широты».
 В 1992 году российский певец и музыкант Евгений Осин выпустил музыкальный альбом под названием «70-я широта».

См. также 
 69-я параллель северной широты
 71-я параллель северной широты

Примечания

Ссылки 
 Фотопроект Will Rose + Kajsa Sjölander - 70°

Широта
Границы Северо-Западных территорий
Границы Нунавута